Ада́м — деревня в Глазовском районе Удмуртии, входит в состав Адамского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 11 км от города Глазова, на высоте 211 м над уровнем моря.

Улицы: Весенняя, Воронежская, Восточная, Вторая, Лесная, Лесной переулок, Луговая, Молодёжная, Новая, Октябрьская, Первая, Полевая, Советская, Сосновая, Тихий переулок, Третья, Чепецкая, Четвёртая, Школьная, Школьный переулок.

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 941 человек (2011). В деревне есть средняя школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, лыжная база, 3 магазина. С 2017 года действует деревянная церковь преподобного Серафима Саровского.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района